Toponímia
 Crespin (Nord), municipi francès.
 Crespin (Tarn), municipi francès.
 Crespin (Avairon), municipi francès.
Onomàstica
 Régine Crespin (1927 - 2007), soprano francesa.